Osoby o tym nazwisku:
 Jan Jeszka – polski naukowiec, specjalista żywienia
 Jadwiga Wilska-Jeszka – polska chemiczka